Сезон 2021/2022 — 21-й в історії жіночої волейбольної команди «Хімік» з міста Южне Одеської області.

Склад 

Склад «Хіміка» в сезоні 2021/2022:

 Керівний склад
 Головний тренер — Євген Ніколаєв
 Тренер — Анжела Гордієнко
 Тренер — Дмитро Марюхніч
 Статистик — Бугаков Володимир
 Масажист — Костянтин Шпадій

Чемпіонат 
Підсумкова таблиця команд суперліги після двоколового турніру:

Кубок

Другий етап (група Е) 

|}
 «Хімік» (Южне)
 «Добродій-Медуніверситет-ШВСМ» (Вінниця)
 «Університет-ШВСМ» (Чернігів)

Третій етап (група Л) 

|}
 СК «Прометей» (Дніпропетровська область) — 9
 «Хімік» (Южне) — 6
 «Волинь-Університет-ОДЮСШ» (Луцьк) — 3
 «Полісся-ШВСМ-ЖДУ» (Житомир) — 0

Фінал чотирьох 

|}

|}

Суперкубок 

|}

 Арбітри: Володимир Босенко, Андрій Льопа
 Кількість глядачів: 263

Статистика 

Примітка. У чемпіонаті відсутня статистика по двох матчах 9-го туру: проти «Волині» (5.2.2022) і «Регіни» (6.2.2022).

Примітки

Джерела 

Хімік
2021 в українському спорті
2022 в українському спорті
Волейбольні сезони